Colombias departementer er en betegnelse for de 33 subnationale enheder i enhedsstaten Colombia. De udgøres af landets 32 departementer (departamentos) samt et hovedstadsområde (Distrito Capital), der omfatter Bogotá. Hver provins ledes af en guvernør og en deputerforsamling, der vælges hvert fjerde år. Guvernøren kan ikke genvælges. Provinserne kan sammenlignes med USA's delstater eller Canadas provinser og er garanteret et vist niveau af selvbestemmelse. 

I de enkelte departementer ligger en række kommuner (municipios), der ledes af en borgmester (alcalde) og en kommunalbestyrelse (concejo municipal), der ligeledes vælges for en periode af fire år. 

Hovedstadsområdet udgøres af Bogotá, der omgives af departementet Cundinamarca. 

1,587